Luigi Cossa, incisore e medaglista italiano.
 Luigi Cossa, economista italiano.